Озарк има више значења:
 Округ Озарк (Мисури)
 Озарк (Алабама)
 Озарк (Арканзас)